

Toponymes

États-Unis
Auburn (Alabama)
Auburn (Californie)
Auburn (Dakota du Nord)
Auburn (Géorgie)
Auburn (Illinois)
Auburn (Indiana)
Auburn (Iowa)
Auburn (Kansas)
Auburn (Kentucky)
Auburn (Maine)
Auburn (Massachusetts)
Auburn (Michigan)
Auburn Hills est une ville située dans l’État américain du Michigan.
Auburn (Mississippi)
Auburn (Missouri)
Auburn (Nebraska)
Auburn, une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire,
Auburn (New Jersey)
Auburn (New York)
Auburn (Pennsylvanie)
Auburn (Rhode Island)
Auburn (Texas)
Auburn (Virginie-Occidentale)
Auburn (Washington)
Auburn (Wisconsin)
Auburn (Wyoming)

Australie 
 Conseil d'Auburn, ancienne zone d'administration locale de Nouvelle-Galles du Sud
 Auburn (Australie), ville-banlieue de l'agglomération de Sydney

Divers 
 Auburn est une couleur de cheveux.
 Auburn est une marque automobile.

Pseudonyme 

 Auburn est une chanteuse américaine.

Homonymie de localités aux États-Unis